Ла Чуна има више значења:

 Ла Чуна (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Чуна (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику